

Cinéma 

 The Come On, titre original de Infamie, film américain de  sorti le  ;
 Come On, film de Pascal Aubier.

Musique 

album

 , EP d' sorti en 1999 ;

chansons
 Come On!, chanson des The Hives présente sur l'album Lex Hives sorti le  ;
 Come On, chanson de Barry White présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de CN Blue présente sur l'album  sorti le  ;
 Come On, chanson de Chuck Berry, reprise par les  et sortie le  ;
 Come On, chanson d'Earl King présente sur l'album  sorti le  ;
 Come On, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de Javi Mula sorti le  ;
 , chanson de The Jesus and Mary Chain présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Come On, chanson de Krokus présente sur l'album Metal Rendez-vous sorti le  ;
 Come On, chanson de Mushroomhead présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de New Power Generation présente sur l'album Newpower Soul sorti le  ;
 Come On, chanson de Paul Weller présente sur l'album  sorti le  ;
 Come On, chanson de The Verve présente sur l'album Urban Hymns sorti le  ;
 Come On, chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi